Лига чемпионов УЕФА 2021/2022 был 67-м сезоном с момента основания Кубка европейских чемпионов и 30-м сезоном Лиги чемпионов с тех пор, как турнир был переименован из «Кубка европейских чемпионов» в «Лигу чемпионов УЕФА». Обладателем трофея в 14-й раз в своей истории стал «Реал Мадрид», обыгравший в финальном матче «Ливерпуль».

Финал прошел на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, куда он был перенесен из Санкт-Петербурга в связи с вторжением России на Украину. Изначально планировалось провести финальный матч на «Альянц Арене» в Мюнхене, однако из-за переноса и изменения места проведения финала 2020 года города проведения финальных матчей последующих сезонов были перенесены на год позже — первоначально Санкт-Петербург должен был принять финал 2021 года.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2022 против победителя Лиги Европы УЕФА 2021/22.

Этот сезон является первым с сезона 1998/99 (последний сезон, когда был разыгран Кубок обладателей кубков УЕФА), когда УЕФА организует три крупных европейских клубных турнира (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и недавно созданная Лига конференций УЕФА). Никаких изменений в формат Лиги чемпионов не вносится, но команды, выбывшие в предварительном раунде и первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, теперь переходят в Лигу конференций вместо Лиги Европы.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 примут участие 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не участвует, так как домашний чемпионат там не проводится). Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2019/2020 годов:

 Ассоциации 1-4 имеют четыре команды.
 Ассоциации 5-6 имеют по три команды.
 От каждой из ассоциаций 7-15 участвуют две команды.
 Каждая из ассоциаций 16-55 (кроме Лихтенштейна) имеет одну команду.

Каждому из победителей Лиги чемпионов 2020/21 и Лиги Европы 2020/21 предоставляется дополнительная заявка, если они не попадают в Лигу чемпионов 2021/22 через свой национальный чемпионат.

 Рейтинг ассоциаций 
Для Лиги чемпионов 2021/22 места ассоциаций распределяются в соответствии с их коэффициентами стран УЕФА на 2020 год, которые учитывают выступление команд в еврокубках в сезонах 2015/16—2019/20.

Помимо распределения на основе коэффициентов стран, ассоциации могут иметь дополнительные команды, участвующие в Лиге Чемпионов в случае:
  — дополнительное место для победителя Лиги чемпионов УЕФА
  — дополнительное место для победителя Лиги Европы УЕФА

 Распределение команд по этапам 
Ниже приведен список отбора на этот сезон.

 Команды Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2021/2022 (составы) Расписание 
Расписание соревнований выглядит следующим образом (все жеребьёвки проводятся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, если не указано иное). Все матчи проводятся по вторникам и средам кроме финала предварительного квалификационного раунда, который проходит в пятницу, и финала Лиги чемпионов УЕФА, который проходит в субботу. Ответные матчи третьего квалификационного раунда проводятся только во вторник в связи с проведением матча за Суперкубок УЕФА 2021 года, который состоится в следующую за ним среду. Запланированное время начала — 18:45 (вместо 18:55 ранее) и 21:00 CEST/CET.

 Квалификация 

 Предварительный квалификационный раунд 

 Первый квалификационный раунд 

 Второй квалификационный раунд 

 Третий квалификационный раунд 

 Раунд плей-офф 

 Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 32 команды, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьёвки команды были посеяны в четыре корзины на основании следующих критериев (введён начиная с сезона 2015/16):
 В 1-ю корзину попадают: действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также победители 6 лучших футбольных ассоциаций, согласно их рейтингу. Если один или оба победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы победили в чемпионате одной из шести лучших ассоциаций, чемпион следующей по рейтингу ассоциации также подает в 1-ю корзину.
 Во 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попадают остальные команды, согласно клубным коэффициентам.

В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде. 

Победители групп и команды, занявшие второе место, выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие третье место, отправляются в 1/16 финала Лиги Европы.

Всего в групповом этапе принимают участие 32 команды: 26 из них начинают участие в турнире с этого раунда, к ним присоединяются 6 победителей раунда плей-офф (4 — из «чемпионского пути», 2 — из «пути представителей лиг»).
 1-я корзина:
  Челси (ЛЧ) 98,000  Вильярреал (ЛЕ) 63,000  Атлетико Мадрид 115,000  Манчестер Сити 125,000  Бавария 134,000  Интернационале 53,000  Лилль 14,000  Спортинг 45,500 2-я корзина:
  Реал Мадрид 127,000  Барселона 122,000  Ювентус 120,000  Манчестер Юнайтед 113,000  Пари Сен-Жермен 113,000  Ливерпуль 101,000  Севилья 98,000  Боруссия Дортмунд 90,000 3-я корзина:
  Порту 87,000  Аякс 82,500  Шахтёр 79,000  РБ Лейпциг 66,000  Зальцбург 59,000  Бенфика 58,000  Аталанта 50,500  Зенит 50,000 4-я корзина
  Бешикташ 49,000  Динамо (Киев) 47,000  Брюгге 35,500  Янг Бойз 35,000  Милан 31,000  Мальмё 18,500  Вольфсбург 14,714  Шериф 14,500''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоялась 18 марта 2022 года, сразу после жеребьёвки 1/4 финала.

Финал

Статистика

Бомбардиры

Суперлига 

18 апреля 2021 года УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Английская Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация, Ла Лига, Итальянская федерация футбола и Серия А узнали о планах нескольких английских, испанских и итальянских клубов создать так называемую Суперлигу. УЕФА и национальные ассоциации объявили, что в случае создания такой лиги её участникам будет запрещено участвовать в международных и внутренних соревнованиях. Позже в тот же день «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Барселона», «Реал Мадрид», «Милан», «Интернационале» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги, в результате чего они могли быть исключены из других соревнований. 20 апреля 2021 года английские клубы объявили о выходе из турнира. Это привело к отмене проекта соревнования.

См.также 
 Лига Европы УЕФА 2021/2022
 Лига конференций УЕФА 2021/2022
 Суперкубок УЕФА 2022

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Европейский футбол в сезоне 2021/2022
2021/2022